Tankista Praha je historický název těchto klubů:
Tankista Praha – zaniklý hokejový klub
Dukla Pardubice – zaniklý fotbalový klub